Šahrazád či Šeherezáda je ženské křestní jméno. Pochází z perského základu šahr (město) a zad (osoba) a vykládá se tedy jako osoba (žena) z města. Je to jméno fiktivní vypravěčky v Tisíci a jedné noci. Vypráví svému manželovi tisíc příběhů každou noc, aby zabránila své popravě.

Perský přepis jména je Šahrzād (). Arabský přepis je Šahrazād.

 Šeherezáda, postava z pohádkové knihy Tisíc a jedna noc
 Šeherezáda, hlavní postava filmu 1001 Nights (Šeherezáda a gentleman). Ztvárnila ji Catherine Zeta-Jones.
 Šeherezáda (Rimskij-Korsakov), balet Nikolaje Andrejeviče Rimského-Korsakova
 Šeherezáda Evliyaoglu, hlavní postava tureckého seriálu Tisíc a jedna noc (Binbir Gece). Ztvárnila ji Bergüzar Korel.
 Šeherezáda (suita) – symfonická suita od Nikolaje Andrejeviče Rimského-Korsakova
 art-rocková úprava této skladby od skupiny Collegium Musicum
 Šeherezáda (muzikál) – český muzikál od Jiřího Bažanta, Jiřího Maláska a Vlastimila Hály
 Šeherezáda (taneční skupina) – slovenská taneční skupina
 Šeherezáda a gentleman – francouzský film z roku 1990
 Shahrazad (čajovna), brněnská čajovna
 Jméno jedné z hlavních postav rozhlasové gangsterky Vladislava Kracíka (Hluboký kočičí spánek)

Externí odkazy 
 

Ženská jména